Zaragoza CFF, tidligere kendt som CD Transportes Alcaine af sponsor årsager, er en spansk fodboldklub for kvinder fra Zaragoza, der spiller i Primera División.

Aktuel trup

Tidligere landsholdsspillere

  Musa Dukureh
  Mariela Coronel
  Clarisa Huber
  Andréia
  Natalia Gaitán
  Orianica Velásquez
  Sanna Malaska
  Mely Solís
  Maren Johansen
  Ana Borges
  Edite Fernandes
  Jamila Martins
  Sónia Matias
  Cláudia Neto
   Emily Alves
  Korka Fall
  Mamy N'Diaye
  Veronica Maglia
  Verónica Boquete
  Silvia Meseguer
  Lydia Hastings

Resultater

Referencer 

Kvindefodboldklubber i Spanien